Името Енево носят две български села:

 Енево, област Добрич
 Енево, област Шумен